Coronuloidea är en överfamilj av kräftdjur. Coronuloidea ingår i ordningen Sessilia, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Coronuloidea 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långhalsar och havstulpaner
Coronuloidea